

Toponyme 
 Saint-Genix-sur-Guiers, commune française de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Canton de Saint-Genix-sur-Guiers
 Gare d'Aoste - Saint-Genix
 Pont de Saint-Genix

Gastronomie 
 Gâteau de Saint-Genix, brioche garnie de pralines rouges.

Voir aussi